Gonzalo ist ein spanischer männlicher Vorname und Familienname. Die portugiesische Form lautet Gonçalo. Von Gonzalo ist der Familienname Gonzalez abgeleitet, und im Portugiesischen Gonçalves. Die Koseform lautet Gonzalito, port.: Gonçalito.

Etymologie 
Der Name Gonzalo geht auf die mittellateinische Form Gundisalvus eines westgotischen Namens zurück.

Namensträger

Vorname 

 Gonzalo Aguirre (1940–2021), uruguayischer Politiker, Rechtsanwalt und Journalist
 Gonzalo de Alvarado, spanischer Konquistador des frühen 16. Jahrhunderts
 Gonzalo Bergessio (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Argüelles Bringas (1877–1942), mexikanischer Maler
 Gonzalo de Borbón (1937–2000), Mitglied der spanischen Linie der Bourbonen und Herzog von Aquitanien
 Gonzalo Manuel de Borbón y Battenberg (1914–1934), Infant von Spanien
 Gonzalo Carrasco Espinosa (1859–1936), mexikanischer Jesuitenpriester und Maler
 Gonzalo Castellanos Yumar (1926–2020), venezolanischer Komponist
 Gonzalo de Jesús María del Castillo Crespo (1936–2019), bolivianischer Geistlicher, Militärbischof von Bolivien
 Gonzalo Castro Irizábal (* 1984), uruguayischer Fußballspieler, siehe Chory Castro
 Gonzalo Castro (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Gonzalo Colsa (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Gonzalo Fernández (* 1952), uruguayischer Politiker
 Gonzalo Fernández de Burgos (um 870 – um 935), kastilischer Graf und Heerführer
 Gonzalo Fernández Castaño (* 1980), spanischer Golfspieler
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585–1635), spanischer Feldherr
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453–1515), spanischer General und Staatsmann
 Gonzalo Fernández de Oviedo (1478–1557), spanischer Historiker und Staatsmann
 Gonzalo Garrido (* 1973), chilenischer Radrennfahrer
 Gonzalo Guerrero (vor 1500 – verm. 1536), spanischer Matrose
 Gonzalo Higuaín (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Jiménez de Cisneros (1436–1517), Erzbischof von Toledo, siehe Francisco Jiménez de Cisneros
 Gonzalo Jiménez de Quesada (1509–1579), spanischer Konquistador und Anwalt
 Gonzalo Martínez (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Miranda (* 1979), chilenischer Radsportler
 Gonzalo Parra-Aranguren (1928–2016), venezolanischer Jurist
 Gonzalo Pineda (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Gonzalo Pizarro (1502–1548), spanischer Eroberer des 16. Jahrhunderts
 Gonzalo Plata (* 2000), ecuadorianischer Fußballspieler
 Gonzalo Rodríguez (1972–1999), uruguayischer Rennfahrer
 Gonzalo Rodríguez (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Gonzalo Rodríguez Gacha (1947–1989), kolumbianisches Mitglied des Medellín-Kartells
 Gonzalo Queipo de Llano (1875–1951), spanischer General
 Gonzalo Roig (1890–1970), kubanischer Komponist
 Gonzalo Rojas (1916–2011), chilenischer Dichter
 Gonzalo Rubalcaba (* 1963), kubanischer Jazzpianist
 Gonzalo Sánchez de Lozada (* 1930), Präsident von Bolivien
 Gonzalo de Sandoval (1497–1527), spanischer Konquistador
 Gonzalo Sorondo (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Trancho (* 1955), spanischer Anthropologe
 Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999), spanischer Schriftsteller
 Gonzalo Vargas (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Zárate (* 1984), argentinischer Fußballspieler

Familienname 
 Eduardo Gonzalo Ramírez (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Gisela Hernández Gonzalo (1912–1971), kubanische Musikwissenschaftlerin und Komponistin
 Julie Gonzalo (* 1981), argentinisch-US-amerikanische Schauspielerin

Weiteres 
 Gonzalo-Pizarro-Expedition, Expedition im 16. Jahrhundert ins unerforschte Innere von Südamerika
 Presidente Gonzalo, Deckname von Abimael Guzmán (1934–2021), peruanischer Guerillero
 Puerto Gonzalo Moreno, Siedlung im Departamento Pando im Tiefland von Bolivien
 französische Namensform: Gonzalve, vgl. Louis Alphonse de Bourbon

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname